Alexandre Grellet (1835-?), artiste peintre français
 Étienne de Grellet (1773–1855), missionnaire chrétien
 Félix Grellet de la Deyte (1813–1879), personnalité politique française, député
 Gérard Grellet (1946-), économiste français
 Gilbert Grellet (1946-), journaliste français et écrivain
  (1948-), juge allemand, auteur, juriste, professeur des universités et auteur de non-fiction
 Jean-Baptiste Grellet de Beauregard (1750–1829), personnalité politique française, député, chevalier de la Légion d'honneur
 Nicolas Grellet, joueur de Scrabble